Dragon Ball Z, een Japanse animatieserie
 Development Bank of Zambia, een bank in Zambia
 dBZ, een meteorologische eenheid
 Een afkorting in foutmeldingen voor division by zero, Engels voor delen door nul
 Don Boscocollege Zwijnaarde